De tweede etappe van de Ronde van Italië 2017 wordt gereden op 6 mei 2017 van Olbia naar Tortolì. De etappe is 221 kilometer lang. Onderweg zijn twee beklimmingen; een van de tweede en een van de derde categorie. Om 11:43 werd er gestart voor een rit op het Italiaanse eiland Sardinië.

Verloop

Uitslag

Klassementen 

02
Ronde van Italië 201702
Nuoro (provincie)